XM2001 Crusader je bil ameriški projekt samovozne havbice nove generacije. Crusader naj bi nasledil starejše M109 Paladin. Maja 2002 so preklicali $11 milijardni program, ker naj bi bil Crusader predrag in ne dovolj sposoben.

Specifikacije

Sklici

Samovozne havbice